Hammern ist der Name folgender Orte:

 Hammern (Gemeinde Leopoldschlag), Ortschaft der Gemeinde Leopoldschlag, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hammern, deutscher Name der Gemeinde Hamry na Šumavě, Plzeňský kraj, Tschechien

Siehe auch:
Hammeren